Кулеша — прізвище.

 Ян Алойзій Кулеша (1660—1706) — церковний діяч Великого князівства Литовського, священик-єзуїт, педагог, письменник, місіонер.
 Кулеша Ірина Михайлівна ( 1986) — білоруська важкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Кулеша Роман Мирославович ( 1989) — старший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни 2014—2017.

прізвища